Thyrassia är ett släkte av fjärilar. Thyrassia ingår i familjen bastardsvärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bastardsvärmare
Thyrassia